Slovo tendr se užívá ve více významech:

 Lokomotivní tendr – nástavba na lokomotivě nebo samostatný železniční vůz pro převoz zásob vody a paliva
 Veřejný tendr – veřejná soutěž na zakázku, často na státní
 právní výzva objednatele (směrem k možným dodavatelům) k podání nabídky nebo návrhu smlouvy, zpravidla za účelem posouzení nejvýhodnějšího návrhu ve výběrovém řízení
 obchodní nabídka dodavatele za pevnou cenu
 zásobovací/mateřská loď: mateřská loď ponorek, nosič hydroplánů, zásobovací loď torpédoborců, …

Externí odkazy